Wagnes bezeichnet den Familiennamen folgender Personen:

 Eduard Wagnes (1863–1936), ein österreichischer Kapellmeister und Komponist von Marschmusik
 Josef Wagnes (1891–1979 in Graz), ein österreichischer Komponist, Violoncellist und Lehrer